Cavalier d'Arpin (~1568-1640), un peintre maniériste italien ;
 Dominic Arpin (1970-), un journaliste, chroniqueur et blogueur québécois ;
 Eudes Arpin, un noble français ;
 Jacques Arpin, un homme politique français;
 Isabelle Arpin, un chef cuisinier français;
 Paul Arpin (1960-), un athlète français ;
 Roland Arpin, O.Q. (1934-), un pédagogue, communicateur et administrateur public québécois.

Autres 
 Filature Arpin, fondée par les frères Arpin, en 1817 à Séez Saint Bernard, Savoie, France
 Isabelle Arpin, restaurant étoilé Michelin en Belgique